Viranşehir (stad), een stad in de Turkse provincie Şanlıurfa
 Viranşehir (district), het gelijknamige district waarvan de stad de hoofdstad is